Maucourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Maucourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia